Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1982 wurde am 7. und 8. September 1982 im Olympiastadion von Athen ausgetragen.

Es siegte der britische Vizeeuropameister von 1978 und Olympiasieger von 1980 Daley Thompson, der einen neuen Weltrekord aufstellte. Er gewann vor dem bisherigen Weltrekordinhaber Jürgen Hingsen aus der Bundesrepublik Deutschland. Bronze ging wie 1978 an den DDR-Athleten Siegfried Stark.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der britische Europameister Daley Thompson verbesserte den bestehenden EM-Rekord im Wettkampf am 7./8. September um 434 Punkte auf 8774 Punkte nach der damals gültigen Wertung von 1964 – heutige Wertung von 1985: 8743 P – und stellte damit gleichzeitig einen neuen Weltrekord auf.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 7. September – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 8. September – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der Punktetabelle von 1964.

Ergebnis 
7./8. September 1982

Vorbemerkungen zu den Punktewerten:
Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. Danach hätte es bei diesen Europameisterschaften keine Verschiebungen gegeben. Diese Vergleiche sind allerdings nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten. Bei den nachfolgenden Europameisterschaften kam dann die heute gültige Wertung zur Anwendung.

Weblinks 
 Athina European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 7. Dezember 2022
 European Championship 1982 Athens (GRE), Men Decathlon, todor66.com, abgerufen am 7. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1982, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 7. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, 14th European Athletics Championships Athina GRE 06–12 SEP 1982, Olympic Stadium, Men Decathlon, S. 597f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 7. Dezember 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 7. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1982
Leichtathletikwettbewerb in Marousi